Мервинна (умерла ок. 970 года) — святая игуменья . Дни памяти — 23 октября , 10 февраля.

Легенда гласит, что она родилась в Ирландии и получила образование у Святого Патрика, но их разделяют пять веков. Исторически она упоминалась в Хартии Эдгара Мирного и в Агиографии рукописей Стефана Первомученика.

Святая Мервинна (Merwinna) была первой настоятельницей  в Ромсее (Romsey, Rumsey), что в Хэмпшире, вновь основанного в 967 году королём  Эдгаром Мирным (Edgar?). Под её окормлением монастырь процветал и привлекал принцесс, в частности, святую Эльфледу, которая похоронила св. Мервинну в монастырском храме.

Примечания

Литература 
 Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
 Farmer, D. H. (1997). The Oxford Dictionary of Saints. Oxford: Oxford University Press.

Ссылки 
 Кельтские и староанглийские святые

Персоналии по алфавиту
Святые Англии
Умершие в 970 году
Христианские святые X века
Святые по алфавиту
Католические святые